Schlatmann ist der Familienname von

 Arne Schlatmann (* 1964), deutscher Verwaltungsjurist
 Gert Jan Schlatmann (* 1963), niederländischer Hockeyspieler